Безумно богатые азиаты ():
 Безумно богатые азиаты — фильм в жанре романтической комедии, вышедший на экраны в 2018 году.
 Безумно богатые азиаты — роман К. Квана, лежащий в основе фильма.